Midnight in the Labyrinth è la seconda raccolta del gruppo musicale britannico Cradle of Filth, pubblicata il 21 aprile 2012 dalla Peaceville Records.

Tracce 
CD1

CD2

Formazione 
Dani Filth - narrazione maschile
Sarah Jezebel Deva - narrazione femminile e voce secondaria
Mark Newby-Robson - orchestrazione
Kit Woolven - missaggio

Note

Collegamenti esterni